Тарказы:

 Тарказы — село в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Тарказы — река в России, протекает в Республике Татарстан, Оренбургской области, Республике Башкортостан.